Сусло — многозначный термин:
 Сусло — жидкость, подготовленная для ферментации.
 Пивное сусло — компонент пива и кваса.
 Виноградное сусло — компонент вина.

Персоналии 
 Сусло, Виктор Владимирович (род. 1961) — советский и украинский футболист.
 Сусло, Дмитрий Спиридонович (1909—1988) — советский украинский юрист-практик и учёный-правовед.
 Сусло, Юрий Фёдорович (род. 1934) — советский футболист.

См. также 
 Стусло